Карболи́т:
 Карболит ПТГМ (от «карболовая кислота» (устаревшее название фенола) и , камень) — синтетический полимер, образующийся при отверждении феноло-формальдегидной смолы в присутствии сульфокислот с добавлением антифрикционных добавок графита и дисульфид молибдена, армированный хлопчатобумажной тканью, применяемый в электроцентробежных насосах для добычи нефти в качестве подшипника скольжения (шайбы) рабочих колёс. См. также бакелит.
 «Карболит» — завод в городе Орехово-Зуево, старейшее предприятие России по выработке пластмасс и изделий из них (с 1916 года).
 Карболит — микрорайон в западной части города Орехово-Зуево.
«Карболит» — головное научно-производственное объединение химической промышленности СССР, находящееся в г. Кемерово. С 2004 года — ООО производственное объединение «ТОКЕМ». 
 «Карболит» — научно-производственное предприятие, находящееся в городе Ижевске. ООО НПП «Карболит ойл» — одно из направлений деятельности: производство и поставки материала ПТГМ «Карболит», и шайб рабочих колёс ЭЦН.
 «Карболит» — советский футбольный клуб из Орехово-Зуево.

Примечания